|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2016 vond plaats van 15 tot en met 20 februari 2016 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de zestiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2016. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Simona Halep was het eerste reekshoofd. Zij verloor haar openingspartij, evenals alle andere geplaatste speelsters.

De ongeplaatste Sara Errani uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Tsjechische Barbora Strýcová in twee sets. Errani wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven, na een eerdere verloren finale in 2013. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters 

Alle geplaatste speelsters verloren hun openingspartij. Dit gebeurde nog nooit eerder in de tennishistorie.

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Babos speelde samen met Julia Görges – zij waren als vierde geplaatst, en bereikten de halve finale. Mladenovic en haar partner Caroline Garcia kwamen tot in de finale.

Het eerste reekshoofd, Bethanie Mattek-Sands en Jaroslava Sjvedova, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung en Darija Jurak won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Franse koppel Caroline Garcia en Kristina Mladenovic in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chuang had daarnaast al 23 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Kroatische Jurak een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Dubai 2016
Dubai